Kevin Garnett (ur. 19 maja 1976 w Mauldin) – amerykański zawodowy koszykarz, grający na pozycji silnego skrzydłowego. Mistrz NBA z Boston Celtics z 2008 roku.

W 1995 wystąpił w meczu wschodzących gwiazd - Nike Hoop Summit oraz McDonald’s All-American.

Po ukończeniu szkoły średniej Farragut Career Academy w Chicago, został wybrany w I rundzie z 5 numerem draftu NBA 1995 przez Minnesotę Timberwolves. Był to pierwszy od 20 lat przypadek wybrania w drafcie gracza bezpośrednio ze szkoły średniej. Zespół ten reprezentował przez 12 sezonów, po czym trafił do Boston Celtics. W pierwszym sezonie jego występów w Celtics, drużyna ta z nim w składzie zdobyła tytuł mistrzów NBA.

Podczas rozgrywek 1999/2000 uplasował się na drugiej pozycji w głosowaniu na MVP sezonu.

Był członkiem kadry olimpijskiej Stanów Zjednoczonych na Letnie Igrzyska Olimpijskie 2000 w Sydney, gdzie zdobył wraz z nią złoty medal. W 2004 został uznany najbardziej wartościowym graczem NBA, a w 2008 otrzymał nagrodę najlepszego obrońcy ligi. Wytatuował sobie napis „Malik Sealy RIP”, dla uczczenia pamięci kolegi z drużyny Malik Sealy, który zginął w wypadku samochodowym. Dedykował również mu swój model butów pisząc na ich języku napis 2Malik. Zajmuje pierwsze miejsce na liście najlepiej łącznie zarabiających koszykarzy w historii NBA.

W sezonach 2000/2001, 2001/2002 i 2010/2011 zajął drugie miejsce w głosowaniu na obrońcę roku NBA, a w 2002/2003 na MVP fazy zasadniczej.

19 lutego 2015, Kevin Garnett został wymieniony do Minnesoty Timberwolves za Thaddeusa Younga. 23 września 2016 ogłosił zakończenie kariery po 21 sezonach gry w NBA.

Osiągnięcia i sukcesy

NBA 
Na podstawie Basketball-Reference.com , o ile nie zaznaczono inaczej
  Mistrz NBA: 2008 (z Boston Celtics)
 2 występy w finałach NBA: 2008, 2010
 MVP:
 sezonu zasadniczego NBA (2004)
 meczu gwiazd NBA (2003)
 Obrońca roku NBA (2008)
 15-krotnie wybierany do udziału w Meczu Gwiazd: 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
 Zaliczony do:
 I składu :
 NBA (2000, 2003, 2004, 2008)
 defensywnego NBA (2000–2005, 2008, 2009, 2011)
 II składu:
 NBA (2001, 2002, 2005)
 defensywnego NBA (2006, 2007, 2012)
 debiutantów NBA (1996)
 III składu NBA (1999, 2007)
 składu najlepszych zawodników w historii NBA, wybranego z okazji obchodów 75-lecia istnienia ligi (2021)
 Lider:
 sezonu zasadniczego pod względem:
 punktów: 2003/04 (1 987)
 zbiórek: 2003/04 (1 139), 2005 (1 108)
 zbiórek na mecz: 2003/04 (13,9), 2004/05 (13,5), 2005/06 (12,7), 2006/07 (12,8)
 trafionych rzutów z pola: 2003/04 (804)
 play-off w średniej zbiórek (2002, 2004, 2013)
 pierwszy zawodnik w historii NBA, który zdobył co najmniej 25 000 punktów, 10 000 zbiórek i 5000 asyst, 1500 przechwytów i 1500 bloków w karierze.
 Zawodnik miesiąca:
 NBA (styczeń 2000)
 konferencji zachodniej NBA (grudzień 2003, styczeń 2004, luty 2002–2004, kwiecień 2003–2004, marzec 2005)

Reprezentacja 
 mistrz olimpijski: Sydney 2000
 mistrzostwo Ameryki: 1999
 Lider igrzysk olimpijskich w zbiórkach (2000)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na stronie NBA.com 

Amerykańscy koszykarze
Amerykańscy medaliści olimpijscy
Koszykarze Minnesoty Timberwolves
Koszykarze Boston Celtics
Koszykarze Brooklyn Nets
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2000
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Parade High School All-Americans
NBA All-Stars
Urodzeni w 1976